Strongman Champions League
 Port lotniczy Santiago de Chile
 SCL Tigers – szwajcarski klub hokeja na lodzie